Jasenovac je lahko:
 Jasenovac (Hrvaška)
Jasenovac Zagorski (Hrvaška)
 Jasenovac, Kneževi Vinogradi (Hrvaška)
Uničevalno koncentracijsko taborišče Jasenovac